Le Groupe peut désigner :
 Le Groupe, un film de Sidney Lumet, sorti en 1966 ; 
 Le Groupe, une série télévisée française diffusée en 2001 ;
 Le Groupe, le quatrième tome du cycle Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo ;
 Le Groupe Coscient, groupe de médias québécois, fondé par André Larin en 1956.

Voir aussi